Дугал — имя нескольких правителей королевства Островов:

 Дугал I — король Островов (1164 — 1200-е), основатель шотландского клана Макдугалл
 Дугал II Скрич — король Аргайла (1200-е — ок. 1235)
 Дугал III Макруаири — король Островов (1249—1266)